Dinastia Chandra o Chandravansha (també Aila), dinastia mitològica índia dels kxatriyes Varna
 Dinastia Chandra, important dinastia que va governar al segle X i meitat del XI a Vanga i Samatata a Bengala.
 Riu Chandra, a Himachal Pradesh (Índia)
 Observatori de raigs X Chandra, observatori de la NASA 
 Personatges:
 Chandra (deessa), deessa de la Lluna en la mitologia hindú
 Subrahmanyan Chandrasekhar, astrofísic famós per la seva formulació del Límit de Chandrasekhar
 'Chandra Shekhar, primer ministre de l'Índia 
 Vikram Chandra, escriptor hindú.
 Chandragupta Maurya o Chandra Gupta Maurya.
 Chandragupta I o Chandra Gupta I.
 Chandragupta II o Chandra Gupta II
 Dr. R. Chandra, personatge de les sèries Odissea espacial d'Arthur C. Clarke
 Miscel·lània:'' Límit de Chandrasekhar''', massa màxima possible que pot assolir una nana blanca